Kar puede referirse a:

 Grigori Karelin
 Archivo de reproducción karaoke/Midi